Metamorfoze (roman) roman van de Nederlandse schrijver Louis Couperus
Metamorfoze (programma) project van de Koninklijke Bibliotheek ter conservering van literair materiaal

Zie ook 
 Metamorfose